

Patronymie 
Hennessy est un nom de famille noble d'origine irlandaise notamment porté par :
 Charlotte Hennessy (1873-1928), actrice américaine
 Hennessy (branche ostendaise) est cité comme Administrateur du Département de la Lys en Belgique en pleine révolution française 
 , papetier bruxellois, commissaire de la Société générale pour l'encouragement de l'industrie nationale de Belgique nommé en 1830 par Ferdinand de Meeûs. Il obtint une reconnaissance de noblesse sur justification de noblesse en Irlande du roi Léopold  en 1845. Il dirigeait les papeteries de La Hulpe et était un descendant de la branche irlandaise. Il eut une famille nombreuse. Grand homme des Musées bruxellois. Sa maison, située rue Royale en face du Parc, fut entièrement pillée lors des événements de la révolution 1830. A été propriétaire du livre cité ci-dessous.
 Jacob Hennessy (1996- ), coureur cycliste britannique
 Jacques Hennessy (1765-1843), homme politique français
 Jean Hennessy (1874-1944), homme politique français
 Jill Hennessy (1968-), actrice canadienne
 John Pope Hennessy (1834-1891), administrateur colonial britannique
 John Pope-Hennessy (1913-1994), historien de l'art et directeur de musée britannique
 Josh Hennessy (1985-), joueur de hockey sur glace américain
 Kilian Hennessy (1907-2010), homme d'affaires français, copropriétaire de la marque de cognac Hennessy
 Kilian Hennessy (1972–), parfumeur
 Monique Hennessy, actrice de cinéma et de théâtre française
 Richard Hennessy (1724-1800), fondateur de l'entreprise Hennessy en 1765
 Richard-Auguste Hennessy (1800-1879), homme politique français
 Swan Hennessy (1866-1929), compositeur irlando-américain
 William John Hennessy (1839-1917), peintre irlandais

Bibliophilie 
 Le Livre d'heures de Notre-Dame, dit Livre d'Heures de Hennessy, manuscrit en latin de 1530 conservé à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles.
 source : La Hulpe  Moissons d'Histoire Cercle d'Histoire de La Hulpe  2001.

Toponymie 
 À La Hulpe (Belgique), rue Bois d'Hennessy, du nom de Daniel Patrice Hennessy, citoyen belge d'origine irlandaise, directeur des Papeteries de La Hulpe à partir de 1803, dont le domaine s'étendait jusqu'à ce lieu. Il avait été propriétaire d'un livre mondialement connu sous le nom de "Les Heures de Notre-Dame" dites de Hennessy pour ses miniatures ravissantes. Apparenté aux Hennessy de Cognac et descendant de la branche d'Ostende.

Industrie 
 Moët Hennessy est un groupe de Vins et Spiritueux.
 Hennessy est une maison de cognac, fondée en 1765.

Astronomie 
(154378) Hennessy est un astéroïde.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais